Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Аліса Клейбанова.Франческа Ск'явоне виграла титул, перемігши у фіналі Ольгу Говорцову з рахунком 6-3, 6-0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Д Цібулкова
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2009
Кубок Кремля